Rehberge bezeichnet:
 den Volkspark Rehberge in Berlin-Wedding
 den U-Bahnhof Rehberge ebendort
 Rehberge (7,1 m), eine kleine Erhebung auf dem Darß bei Born a. Darß, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

siehe auch:
 Reberger
 Rehberg
 Rehberger